Jean-Pierre Louis de Fontanes fu uno politico francese del XVIII-XIX secolo

 Esistono più comuni francesi con questo nome:
Fontanes (Lot)
Fontanes (Lozère)